UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa, также известный как UFC Fight Night 209 или UFC on ESPN+ 67 или UFC Fight Night Paris — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 3 сентября 2022 года на спортивной арене «Accor Arena» в городе Париж, Франция.

В главном бою вечера Сирил Ган победил Тая Туивасу нокаутом в 3-м раунде. В соглавном бою Роберт Уиттакер победил Марвина Веттори единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Данное мероприятие станет первым турниром UFC, организованным на территории Франции. До 2020 года смешанные единоборства не были легализованы во Франции. В ходе долгих политических дебатов легализация этого вида спорта произошла после того, как Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции одобрил решение Министерства спорта Франции разрешить им заниматься под юрисдикцией Федерации бокса Франции.

Главные события 

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сирил Ган (#1  в рейтинге) и австралиец Тай Туиваса (#3  в рейтинге).

Поединок в среднем весе между бывшим чемпионом UFC австралийцем Робертом Уиттакером (#1 в рейтинге) и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC итальянцем Марвином Веттори (# 2 в рейтинге) станет соглавным событием турнира. Изначально бойцы должны были встретиться на турнире UFC 275 в июне этого года, но тогда встреча была перенесена на текущее событие из-за травмы Уиттакера.

Изменения карда 
На турнире планировался бой в женском наилегчайшем весе между бывшей претенденткой на титул чемпиона UFC Кэтлин Чукагян и француженкой Манон Фьоро. Однако Чукагян снялась с боя по нераскрытым причинам в середине июня и была заменена на бывшую чемпионку UFC в минимальном весе Жессику Андради. В свою очередь в середине июля Андради также снялась с боя по нераскрытым причинам. После этого Чукагян вернулась в первоначальную пару, однако организаторы перенесли её противостояние с Фьоро на турнир UFC 280 в октябре этого года.

Христос Гиагос должен был встретится на турнире с французом Бенуа Сен-Дени в лёгком весе. Однако, в начале августа Гиагос порвал сухожилие мизинца и выбыл из турнира. Его заменит бразильский дебютант организации Габриэл Миранда.

На турнире был запланирован бой в полусреднем весе между Дэрианом Уиксом (5-2 MMA) и французским дебютантом Седриком Думбе (2-0 MMA), который является бывшим двукратным чемпионом по кикбоксингу в полусреднем весе организации Glory. Однако бой был отменен после того, как Французская федерация ММА (FMMAF) не санкционировала поединок в соответствии с правилом комиссии о том, что бойцы с менее чем десятью профессиональными поединками не должны иметь разницы более чем в четыре боя между ними. Позже Уикс был перенесен на встречу с Йоханом Лейнессом на UFC 279, неделю спустя после этого события. Думбе после этого предположительно был освобожден UFC от контракта, но он опровергает этот слух.

На турнире был запланирован бой в среднем весе между Махмудом Мурадовым и дебютантом Абусупьяном Магомедовым. Однако Мурадов был вынужден отказаться от боя из-за травмы и его заменил Дастин Штольцфус.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Сирил Ган vs. Тай Туиваса
 Выступление вечера: Абусупьян Магомедов и Бенуа Сен-Дени

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night